

Patronyme 
Locatelli est un patronyme italien, porté par les personnes suivantes, de nationalité italienne ou d'origine italienne :
 Achille Locatelli (1856-1935), cardinal italien
 Alessandra Locatelli (1976-), femme politique italienne
 Andrea Locatelli :
 Andrea Locatelli (1695-1741), peintre italien
 Andrea Locatelli (1996-), pilote de vitesse moto italien
 Antonia (Tonia) Locatelli (1937-1992), religieuse italienne 
 Antonio Locatelli (1895-1936), aviateur italien
 Cécile Locatelli (1970-), joueuse française de football
 Francesco Maria Locatelli (1727-1811), cardinal italien
 Franco Locatelli (1960-), pédiatre et chirurgien italien
 Gilles Locatelli (1943-2004), coureur cycliste français
 Giovanni Battista Locatelli (1713-1785), directeur d'opéra et impresario italien
 Loïc Locatelli Kournwsky (1987-), auteur de bande dessinée français
 Manuel Locatelli (1998-), joueur Italien de football
Paola Locatelli (2004-), influenceuse et mannequin française 
 Paolo Locatelli (1989-), coureur cycliste italien
 Pia Locatelli (1949-), personnalité politique italienne
 Pietro Locatelli (1695-1764), violoniste et compositeur italien
 Roberto Locatelli (1974-), pilote de moto italien
 Stefano Locatelli (1989-), coureur cycliste italien
 Tomas Locatelli (1976-), joueur italien de football
 Ugo Locatelli (1916-1993), joueur italien de football

Autres 
 Tour Locatelli à Milan (Italie).

Patronyme italien